św. Jakub Większy (Starszy) Apostoł – syn Zebedeusza
 św. Jakub Mniejszy (Młodszy) Apostoł –  syn Alfeusza
 św. Jakub Sprawiedliwy – święty prawosławny i katolicki, krewny Jezusa
 św. Jakub z Marchii (1393-1476) – włoski franciszkanin
 św. Jakub Kisai (1533-1597) – japoński jezuita, męczennik
 św. Jakub La Coupe (1541-1572) – belgijski norbertanin, męczennik
 św. Jakub Kyusei Gorōbyōe Tomonaga (1582-1633) – japoński dominikanin, męczennik
 św. Jakub Đỗ Mai Năm (ok. 1781-1838) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Jakub Chastan (1803-1839) – francuski ksiądz, misjonarz, męczennik
 św. Jakub Berthieu (1838-1896) – francuski jezuita, misjonarz
 św. Jakub Yan Guodong (1853-1900) – chiński męczennik
 św. Jakub Zhao Quanxin (1856-1900) – chiński męczennik
 św. Jakub Hilary Barbal Cosan (1898-1937) – hiszpański zakonnik, męczennik
 Święty Jakub (okręt) - okręt polski z XVII wieku
Zobacz też: 
 Błogosławiony Jakub
 St. Jakob